Release () — восьмой студийный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys, вышедший в 2002 году. По настроению он напоминает другой альбом группы — Behaviour. В записи альбома принимал участие Джонни Марр, который сотрудничал с Pet Shop Boys в 1990 году при записи вышеупомянутого Behaviour. В Великобритании альбом занял 7-е место.

Обзор 
В 9 из 10 песен альбома присутствует игра на гитаре, что ещё больше придаёт песням атмосферу грусти, тоски и депрессии. В песне «The Night I Fell In Love» рассказывается о рандеву рэпера-гомосексуалиста (прототипом был выбран Эминем) и его молодого поклонника.

Несмотря на свою мрачность и непохожесть на предыдущие альбомы Pet Shop Boys, Release оказался весьма успешным — в мире было продано около миллиона экз. альбома. По продажам в Великобритании альбом стал серебряным.

Обложка 
Release стал первым альбомом группы, в оформлении которого не принимал участие их долголетний дизайнер Марк Фарроу. Вместо этого дизайн был разработан нью-йоркской фирмой Visionaire Design под руководством Грега Фоули. Альбом одновременно вышел в четырёх цветовых гаммах (серой, голубой, розовой и красной); при этом каждая версия имела оттиск определённого цветка.

Список композиций

«Release» 
 «Home And Dry» — 4:21
 «I Get Along» — 5:50
 «Birthday Boy» — 6:27
 «London» — 3:47
 «E-Mail» — 3:55
 «The Samurai In Autumn» — 4:18
 «Love Is Catastrophe» — 4:50
 «Here» — 3:16
 «The Night I Fell In Love» — 5:06
 «You Choose» — 3:11

«Release: Bonus CD» 
Американское издание «Release» включало в себя второй диск, на котором были записаны ремиксы на песни из альбома, а также некоторые бисайды к альбомным синглам.
 «Home And Dry» (Ambient Mix) — 5:29
 «Sexy Northerner» — 3:40
 «Always» — 5:06
 «Closer To Heaven» (Slow Version) — 6:30
 «Nightlife» — 3:56
 «Friendly Fire» (Studio Version) — 3:26
 «Break 4 Love» (UK Radio Mix) (feat. Peter Rauhofer) — 3:29
 «Home And Dry» (Blank And Jones Mix) — 6:38

Высшие позиции в чартах

Альбомные синглы 
 «Home And Dry» (март 2002; #14)
 «I Get Along» (июль 2002; #18)

Альбомы 2002 года
Альбомы Pet Shop Boys
Альбомы Parlophone